Bronsvleugelpunaduif
 Grote punaduif
 Moreno's punaduif
 Naaktoogpunaduif